Alfonso de Portugal y Manuel (c. 1288-1300) Noble portugués, señor de Leiría e hijo del infante Alfonso de Portugal y de Violante Manuel.

Biografía 
Nació alrededor de 1288. Fue el único hijo varón del infante Alfonso de Portugal y de Violante Manuel. Era nieto por parte paterna del rey Alfonso III de Portugal, y de su esposa, la reina Beatriz de Castilla, hija de Alfonso X de Castilla. Por parte materna eran sus abuelos el infante Manuel de Castilla, hijo de Fernando III de Castilla, y la infanta Constanza de Aragón, hija de Jaime I de Aragón. Se le concedió el señorío de Leiría.

Alfonso de Portugal y Manuel falleció en 1300, cuando contaba alrededor de doce años de edad, sin haber contraído matrimonio y sin haber dejado descendencia.

Véase también 
 Leiría

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Genealogía de Alfonso de Portugal y Manuel (en inglés)

Nobles de Portugal del siglo XIII
Casa de Borgoña (Portugal)
Casa de Manuel de Villena